Nihon Keizai Shimbun: diari financer japonés, també conegut com a Nikkei.
 Nikkei Inc.: l'empresa propietària del diari homònim i del Financial Times.
 L'índex Nikkei 225 de la Borsa de Tòquio, calculat pel mateix diari des de 1950.
 Nikkeijin: nom que reben els japonesos expatriats.